Отборочный турнир Кубка наций ОФК 2002 года состоялся на стадионе «Toleofoa Joseph Blatter Soccer Complex» в Апиа (Самоа) с 9 по 18 марта 2002 года. В нём приняли участие 6 слабейших (по рейтингу ФИФА) сборных, которые в однокруговом турнире разыграли две путёвки.

Перед началом  отказались от участия в нём.

  и  получили путёвки в финальный турнир.

Примечания

Ссылки 
 Кубок наций ОФК 2002 на RSSSF

2002 год в футболе
Кубок наций ОФК